

Toponyme 

 Théâtre Comœdia (1899-1966), ancienne salle de spectacle parisienne ;
 Comœdia (1914-), complexe de salles de cinéma de Lyon ;
 Le Comœdia (1949-1991), ancien théâtre à Brest.

Titres 

Comœdia (1907-1944), journal culturel français ;
 De temporum fine comœdia, opéra-oratorio de Carl Orff.